Alphonse Julen (1899-date de mort inconnue), patrouilleur militaire suisse ;
 Antoine Julen (1898-date de mort inconnue), patrouilleur militaire suisse ;
 Max Julen (1961-), skieur alpin suisse.

Homonymie de patronyme